Berehowe (obwód lwowski)
 Berehowe (rejon biłozerski)
 Berehowo